Tujg (persiska: تجگ) är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Farah, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Tujg ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tujg är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Tujg,  meter över havet,  kilometer nordost om Tujg. Runt Tujg är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Tujg är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Farah (provins)